Labocania (лат., от названия формации La Bocana Roja — места находки) — род динозавров-тероподов из надсемейства Tyrannosauroidea, обитавших во времена верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современной Мексики.

История изучения 
Летом 1970 года Национальным географически обществом была организована коллективная палеонтологическая экспедиция, возглавляемая геологом Уильямом Дж. Моррисом, в Арройо-дель-Росарио на полуострове Калифорния. Во время поисков волонтёр Harley James Garbani обнаружил скелет теропода в породах, датированных верхнем мелом.

В 1974 году Молнар описал этот скелет как типовой и единственный вид Labocania anomala нового рода.

Описание 
Голотип LACM 20877 состоит из фрагментарного скелета. Остатки были смешаны с рёбрами гадрозавроида.

Длина динозавра была оценена в 7,5 метров. Вес — полторы тонны, как у носорога.

Кости черепа крупные, крепкие и тяжёлые, лобная кость узкая. Квадратная кость пневматическая, на её задней поверхности косой гребень. Обутраторный процесс трёхсторонний. Зубы на верхней челюсти плоские и постепенно изменяющиеся, зубы на предчелюстной они не имеют характерной D-образной формы.

Систематика 
До 2004 года Labocania включали в семейства аллозаврид или кархародонтозаврид, как сестринский таксон рода Shaochilong. В 2000 году палеонтолог Томас Хольтц отнёс его в надсемейство Tyrannosauroidea, где он и находится по состоянию на июль 2017 год.

Кладограмма, составленная по работе Хольца 2004 года:

Примечания

Ссылки 
 

Тираннозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1974 году